Cette page contient les pages d'homonymie de Saïdi et Saidi.

Saïdi ( سعيدي ) est un patronyme arabe. Le mot saïd signifie monsieur. Il signifie également bonheur.

Le saidi est une danse populaire égyptienne.

 Abderrahim Saïdi (né en 1983), un footballeur international marocain ; 
 Ali Saïdi-Sief (né en 1978), un athlète algérien ;
 Aymen Saïdi (né en 1987), un acteur de cinéma français ;
 Fatiha Saïdi (née en 1961), une femme politique belge ;
 Karim Saïdi (né en 1983), un footballeur tunisien ;
 Karim Saidi (né en 1973), un acteur français ;
 Michel Saïdi (né en 1963), un céiste français ;
 
 Nadia Saïdi, une lutteuse française ;
 Nasser Saïdi (né en 1950), un homme politique et un économiste libanais ;
 Sofia Saïdi (1996-), une mannequin marocaine
 Thierry Saïdi (né en 1965), un céiste français.

Patronyme arabe